Юнис Джепкорир (англ. Eunice Jepkorir; род. 17 февраля 1982 года) — кенийская бегунья на средние и длинные дистанции.

Юнис родилась в небольшом городке Элдама. Её родители фермеры, в семье восемь детей, 4 сестры и 4 брата. Заниматься лёгкой атлетикой начала в 15 лет. В 2004 году заняла седьмое место на чемпионате мира по кроссу. 25 апреля 2004 года стала победительницей . Первый серьёзный успех пришёл на чемпионате мира 2007 года, когда она выиграла бронзовую медаль на дистанции 3000 метров с/п. На олимпийских играх 2008 года стала серебряным призёром в стипльчезе с результатом — 9:07.41, установив при этом личный рекорд и рекорд Африки.

Личные рекорды 
 5000 метров — 15:09.05
 10000 метров — 32:58.0
 10 км по шоссе — 31:37
 15 км по шоссе — 49:11
 20 км по шоссе — 1:06:47
 3000 метров с/п — 9:07.41

Примечания

Ссылки 
 Справка IAAF 

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Бегуны на длинные дистанции Кении
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года